

Geografia 
 Italia
 Boschetto – frazione di Certosa di Pavia
 Boschetto – frazione di Gualdo Tadino
 Boschetto – frazione di Marsala
 Boschetto – frazione di Nocera Umbra
 Boschetto – frazione di Torre d'Isola
Boschetto – nome informale del Parco Miraflores di Nichelino
 Svizzera
 Boschetto – frazione di Cevio

Persone 
 Giovanni Boschetto Boschetti o Boschetto da Viterbo – presbitero, musicista e compositore italiano
 Giuseppe Boschetto – pittore italiano
 Ignazio Boschetto – cantante italiano